Mistrzostwa Świata w koszykówce kobiet 2006 odbyły się w dniach 12-23 września 2006 roku w Brazylii. Wygrała reprezentacja Australii, pokonując w finale Rosję. Trzecie miejsce zajęły Stany Zjednoczone. MVP turnieju została Australijka Penny Taylor-Gil.

Podział na grupy 
Szesnaście reprezentacji zostało podzielonych na cztery grupy:

Faza grupowa 
 Trzy najlepsze zespoły z każdej grupy przechodzą do drugiej rundy turnieju.

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

Wyniki

Grupa C

Tabela

Wyniki

Grupa D

Tabela

Wyniki

Druga faza grupowa 
 Cztery najlepsze zespoły z każdej grupy kwalifikują się do ćwierćfinałów.

Grupa E

Tabela

Wyniki

Grupa F

Tabela

Wyniki

Faza pucharowa (São Paulo)

Miejsca 5 - 8

Miejsca 9 - 12

Miejsca 13 - 16 

MISTRZ ŚWIATA 2006

Australia PIERWSZY TYTUŁ

Klasyfikacja ostateczna

Przypisy

Bibliografia 
 

2006
2006 w koszykówce
2006 w Brazylii
Koszykówka w Brazylii